Mullins ist der Familienname folgender Personen:

 Aimee Mullins (* 1976), US-amerikanische Leichtathletin und Schauspielerin
 Brian Mullins (1954–2022), irischer Gaelic Football-Spieler und -Manager
 Chucky Mullins (1969–1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Craig Mullins (* 1964), US-amerikanischer Künstler
 Daniel Joseph Mullins (1929–2019), irischer Geistlicher, Bischof von Menevia

 Edwin Mullins (* 1933), englischer Romancier, Kunstkritiker und Journalist
 Eustace Mullins (1923–2010), US-amerikanischer Schriftsteller und Biograph
 Hayden Mullins (* 1979), englischer Fußballspieler

 Jeff Mullins (* 1942), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joe Mullins (* 1937), kanadischer Leichtathlet
 Johnny Mullins (1923–2009), US-amerikanischer Songwriter
 Matt Mullins (* 1980), US-amerikanischer Kampfkunst-Weltmeister und Schauspieler
 Matty Mullins (* 1989), US-amerikanischer Mmusiker und Songwriter
 Melinda Mullins (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Mullins (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Mike Mullins (* 1970), irischer Rugby-Union-Spieler
 Nicholas C. Mullins (1939–1988), US-amerikanischer Soziologe

 Rich Mullins (1955–1997), US-amerikanischer Sänger und Songwriter
 Shawn Mullins (* 1968), US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Zeke Mullins (1925–2019), US-amerikanischer Jazzpianist 

Mullins steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mullins (Alabama)
 Mullins (Kentucky)
 Mullins (South Carolina)
 Mullins Crossroads, North Carolina

Siehe auch:
 Mullins Valley, Trockental im Viktorialand, Antarktika
 McMullin
 Mullin
 Mullings
 Mullens